Луј, војвода Бургундије (Версај, 16. август 1682 — Марли ле Руа, 18. фебруар 1712) је био дофен Француске. Био је најстарији син Луја (Велики Дофен) и Марије Ане од Баварске, као и унук краља Луја -{XIV}-. Био је познат под именом „Мали Дофен” да би се разликовао од оца. Када је отац умро априла 1711, постао је дофен Француске, али је и сам умро 1712. Тек је смрћу Луја -{XIV}- 1715. војводин син постао краљ Луј XV.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1682.
Умрли 1712.
Династија Бурбон
Дофени